Яркульский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:

 Яркульский сельсовет — в Купинском районе Новосибирской области.
 Яркульский сельсовет — в Усть-Таркском районе Новосибирской области.

См. также 
 Яркуль-Матюшкинский сельсовет — в Усть-Таркском районе Новосибирской области
 Яркуль